Dors  ist der Familienname folgender Personen:

 Diana Dors, eigentlich Diana Mary Fluck, (1931–1984) britische Schauspielerin und Sexsymbol
 Henrich Dors, auch Heinrich Dorsen, (1590–nach 1651), deutscher Maler und Genealoge
  Jupp Dors, (20. Januar 1918 – 31. Dezember 1963), deutscher Maler und Zeichner vom Niederrhein